Saint-Chamant (Cantal)
 Saint-Chamant (Corrèze)